Grana je lahko:
 Grana, Novi Marof (Hrvaška)
 Grana, Asti (Italija)